Karafiát může být:
 hvozdík karafiát – též hvozdík zahradní, Dianthus caryophyllus, okrasná rostlina
 hvozdík – další rostliny rodu Dianthus

fauna
 mořský karafiát – sasanka karafiátová, Metridium senile, mořský živočich řádu sasanek

příjmení osob
 Ferdinand Karafiát (1870–1928) – český spisovatel a lékař
 Jan Karafiát (1846–1929) – evangelický farář a spisovatel
 Josef Karafiát (* 1957) – český hudebník, kytarista 
 Ondřej Karafiát (* 1994) – český fotbalista
 Pavel Karafiát (* 1953) – český fotbalista
 Václav Karafiát (1920–2010) – český spisovatel a překladatel

historie
 Karafiátová revoluce – označení státního převratu v roce 1974 v Portugalsku